Deux navires de la Marine royale canadienne portent le nom de NCSM Regina, d'après la ville du même nom :
 le , une corvette de  en service de 1942 à 1944 ;
 le , une frégate de classe Halifax lancée en 1992.

Regina